Departamento Concepción ist der Name folgender politisch-territorialer Einheiten:
 Departamento Concepción (Corrientes) in Argentinien
 Departamento Concepción (Misiones) in Argentinien
 Departamento Concepción (Paraguay) in Paraguay